«Tattoo You» — 16-й британський і 18-й американський альбом гурту «The Rolling Stones».

Список композицій 

Альбоми The Rolling Stones
Альбоми, які ввійшли у список 500 найкращих альбомів за версією журналу Rolling Stone
Альбоми британських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Серпень 1981
Альбоми Atlantic Records
Золоті музичні альбоми
Платинові музичні альбоми
Музичні альбоми 1981
Події 24 серпня
Рок-альбоми